Sabatini può riferirsi a:

Persone
Alice Sabatini (1996) – ex cestista, ex modella e attrice italiana
Alma Sabatini (1922-1988) – saggista, linguista, insegnante e attivista italiana
Ambra Sabatini (2002) – atleta paralimpica italiana
Andrea Sabatini (1480-1545) – pittore italiano
Armando Sabatini (1908-2003) – politico italiano
Bettina Sabatini (1966) – ex maratoneta italiana
Camillo Sabatini (1914-1943) – militare e partigiano italiano 
Carlo Sabatini (1960) – allenatore di calcio italiano
Carlo Sabatini (1932-2020) – doppiatore e attore italiano
Carlo Sabatini (1891-1969) – militare
Claudio Sabatini (...) – direttore della fotografia italiano
Claudio Sabatini (1958) – imprenditore e dirigente sportivo italiano
Daniela Sabatini (1968) – ex nuotatrice italiana
Enrico Sabatini (1894-1961) – direttore di banda e compositore italiano
Fabio Sabatini (1985) – ciclista su strada italiano
Francesco Sabatini (1727-1797) – architetto italiano 
Francesco Sabatini (1931) – linguista italiano
Federica Sabatini (1992) – attrice italiana
Gabriela Sabatini (1970) – ex tennista argentina
Gabriele Sabatini (1979) – doppiatore italiano, figlio del doppiatore e attore Carlo
Gaetano Sabatini (1703-1734) – disegnatore e pittore italiano
Gherardo Sabatini (1994) – cestista italiano
Giuseppe Sabatini (1915-1951) – ciclista italiano
Giuseppe Sabatini (1911-1976) – giurista italiano
Guglielmo Sabatini (1877-1949) – giurista italiano
Lorenzo Sabatini (1530-1576) – pittore italiano
Ludovico Sabatini d'Anfora (1708-1776) – vescovo cattolico italiano
Mariano Sabatini (...) – calciatore italiano
Mariano Sabatini (1971) – giornalista, scrittore e autore radiotelevisivo italiano
Mario Sabatini (1927) – noto anche con lo pseudonimo di Anthony Green, regista e sceneggiatore italiano
Maurizio Sabatini (1956) – scenografo e architetto italiano
Maurizio Sabatini (1947-2017) – politico italiano
Oriana Sabatini (1996) – attrice, modella e cantante argentina
Pietro Sabatini (1947) – ex calciatore italiano
Rafael Sabatini (1875-1950) – scrittore italo-inglese
Renzo Sabatini (1905-1973) – violista e docente italiano
Rodolfo Sabatini (1870-1957) – architetto italiano
Sandro Sabatini (1962) – giornalista, conduttore televisivo e blogger italiano
Sergio Sabatini (1925-1944) – partigiano italiano
Venturino Sabatini (1856-1922) – geologo e petrografo italiano
Walter Sabatini (1955) –  dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano

Altro
Sabatini – tribù della Campania antica stanziata nei dintorni di Capua
Coppa Sabatini – gara di ciclismo su strada
Giardini di Sabatini – parco pubblico di Madrid, Spagna
Monti Sabatini – monti del Lazio, Italia

Pagine correlate
 Sabatino
 Sabbatini